Вальверде-де-Бургильос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион.  Занимает площадь 19 км². Население — 322 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса